Santos (plural de santo) hace referencia a varios artículos:

Deporte

Clubes 
 Santos Futebol Clube, club de fútbol oriundo de Santos, Brasil.
 Santos Fútbol Club, club de fútbol de Manaos, Brasil.
 Santos Futebol Clube, club de fútbol de Macapá, Brasil.
 Club Santos Laguna, club de fútbol mexicano.
 Santos Fútbol Club, club de fútbol ecuatoriano.
 Santos Fútbol Club, club de fútbol peruano.
 Santos Fútbol Club, club de fútbol angoleño.

Deportistas 
 Aderbar Melo dos Santos Neto (1990-), conocido como Santos, guardameta brasileño.

Lugares
Santos, ciudad del estado de São Paulo, Brasil.
Santos (Zaragoza), aldea abandonada en la provincia de Zaragoza, término municipal de Calatayud.

Antroponimia 
 Santos (nombre) y Santos (apellido):
 Máximo Santos, militar y presidente uruguayo.
 Juan Manuel Santos, presidente de Colombia (2010).

Además 
 Santos (película) de 2008
 Los Santos